Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split u sezoni 1977./78. je predstavljalo ligu 6. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 13 klubova, a ligu je osvojio OSK iz Otoka.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - utakmica prekinuta

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1977./78.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 88 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., , str. 31-33 
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 56-57 
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 29. listopada 2017. 
   

1977-78
Split
1977-78 Split